Liste der Kulturdenkmale in Zaschendorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Zaschendorf (Dresden), Gemarkung Zaschendorf in Dresden, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Zaschendorf (Meißen), Gemarkung Zaschendorf in Meißen, Sachsen